S1 puede referirse a:

 Armazón S1, parte del armazón de la Estación Espacial Internacional.
 S1 Core, un microprocesador.
 Socket S1, un zócalo para microprocesadores AMD.
 S1 MP3 Player, un reproductor mp3.
 2S1 Gvozdika, un tanque soviético.
 Declaración S1 de la Agencia Tributaria.
 Línea S1 Barcelona-Vallés de los Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña.